Paweł Janik (1895-1978), polski duchowny katolicki, esperantysta
 Paweł Janik (ur. 1949), piłkarz polski, mistrz i reprezentant Polski